Crona, även skrivet Krona, är ett svenskt efternamn. Den 31 december 2021 var följande antal personer folkbokförda i Sverige med efternamnen
 Crona 654
 Krona 411
Totalt blir detta 1065 personer.

Personer med efternamnet Crona eller Krona
 Brita Crona (1869–1951), sjuksköterska, lokalpolitiker och rösträttsaktivist
 Börje Crona (1932–2017), översättare och författare av science fiction
 Claes Crona(född 1940), jazzpianist
 Edvin Crona (född 2000), fotbollsspelare
 Fritz Crona (1924–1992), officer i flygvapnet
 Georg Crona (1901–1990), konstnär, konsthantverkare och musiker
 Görel Crona (född 1959), regissör och skådespelare
 Kajsa Crona(född 1972), arkitekt och adjungerad professor
 Lasse Crona (1930–1991), tecknare och grafiker
 Sebastian Crona (född 1991), fotbollsspelare
 Staffan Crona (född 1940), jurist, civilekonom och ämbetsman
 Sven Crona (1910–1986), jurist och ämbetsman
 Åsa Crona (född 1966), journalist och författare

Källor
¨

Svenska efternamn